Beacon это второй студийный альбом северо-ирландской инди-рок-группы Two Door Cinema Club. Выпущен 31 августа 2012 года на лейбле Kitsuné. Этот альбом был записан в Лос-Анджелесе на домашней студии Джекнифа Ли.

What We See 
Группа выпустила четырёхсерийный документальный фильм под названием «What We See», в котором изображен их европейский летний тур до выхода Beacon. Документальный фильм был снят Грегом Хьюстоном (Babysweet Sessions), другом группы.

Коммерческий успех 
Beacon дебютировал на первом месте в Irish Albums Chart, став первым альбомом номер один в чарте. В Великобритании альбом занял второе место в UK Albums Chart, где было продано 33 306 копий за первую неделю. 21 июня 2013 года альбом получил статус Золотого от British Phonographic Industry (BPI). В Великобритании было продано более 100 000 экземпляров.

В США альбом дебютировал под номером 17 в чарте Billboard 200, и седьмое место в Top Rock Albums. За первую неделю было продано 16 000 копий. ПО состоянию на сентябрь 2016 в США было продано 110 000 копий альбома.

Список композиций

Участники записи 
 Алекс Тримбл — вокал, ударные, гитара, перкуссия, фортепиано, сведения, синтезатор.
 Кевин Бейрд — бас, синтезатор, бэк-вокал.
 Сэм Халлидей — соло-гитара, синтезатор, бэк-вокал.

Чарты

Дата выхода альбома в разных странах

Примечания 

Альбомы Two Door Cinema Club